Komamura steht für:
 Komamura (Unternehmen), ein japanischer Kamerahersteller

Komamura ist der Familienname folgender Personen:
 Shunsuke Komamura (* 1979), japanischer Skilangläufer